Chrystodul (Michalakis)
 Chrystodul (Saridakis)